Kabinda steht für: 

 Kabinda (Stadt), die Hauptstadt der Provinz Lomami in der Demokratischen Republik Kongo
 Distrikt Kabinda, einen ehemaligen Distrikt in der Demokratischen Republik Kongo; siehe Provinz Lomami 

Siehe auch:
Cabinda